Oost (windstreek)
 Oost (Limburg), een voormalige gemeente in de provincie Limburg
 Oost (Rwanda), de Oostelijke provincie van Rwanda
 Oost (Texel), een buurt op Texel
 Oost (Utrecht), een wijk in de gemeente Utrecht
 Oost NV, de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Oost-Nederland

Zie ook
 De Oost